Petite Rivière Noire Football Club é um clube de futebol da Maurícia. Disputa atualmente a primeira divisão nacional.

Clubes de futebol da Maurícia